Chestnut Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chestnut Top (Georgia)	
 Chestnut Top (North Carolina)	
 Chestnut Top (Tennessee)